Бобова — топоним, и женская форма русской фамилии Бобов.

Польша 
 Бобова — гмина в Малопольском воеводстве.
 Бобова — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Горлицкий повят.

Россия 
 Бобова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.
 Бобова Лука — деревня в Велижском районе Смоленской области.

Сербия 
 Бобова — село в общине Валево Колубарского округа.

См. также 
 Бобов